Владимир Обухов:
 Обухов, Владимир Александрович (1929—2009) — врач, хирург.
 Обухов, Владимир Борисович (род. 1992) — российский футболист.
 Обухов, Владимир Иванович (1815—1869) — майор, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (17 декабря 1844 г.)
 Обухов, Владимир Михайлович (1873—1945) — директор Института экспериментальной статистики и статистической методологии, член Коллегии ЦСУ СССР.
 Обухов, Владимир Николаевич (1935—2020) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Обухов, Владимир Семёнович (1909—1963) — советский физик-экспериментатор, дважды лауреат Сталинских премий.